Jiří Kovařík může být:

 Jiří Kovařík (malíř) (1932–1994) – český akademický malíř
 Jiří Kovařík (historik) (* 1950)  – český spisovatel, historik a autor literatury faktu
 Jiří Kovařík (fotbalista) (* 1986) – český fotbalista, obránce klubu SK Hanácká Slavia Kroměříž
 Jiří Kovařík (basketbalista) (* 1944) – český basketbalista